Сент-Они́-Лангро́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Плезанс. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32362.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 620 км к югу от Парижа, в 115 км западнее Тулузы, в 45 км к западу от Оша.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 153 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 85 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 56 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 65,9 %, в 1999 году было 69,8 %). Из 56 активных жителей работали 53 человека (25 мужчин и 28 женщин), безработных было 3 (0 мужчин и 3 женщины). Среди 29 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер